

Statistiche

Statistiche da allenatore 
Aggiornato l'11 gennaio 2022.

Palmarès

Allenatore

Competizioni nazionali

Alicante: 2006-2007
Tenerife: 2012-2013

Collegamenti esterni